Desa Karanggedang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karanggedang (administrativ by i Indonesien, lat -7,44, long 109,50), Jawa Tengah, 
 Desa Karanggedang (administrativ by i Indonesien, lat -7,64, long 109,36), Jawa Tengah, 
 Desa Karanggedang (administrativ by i Indonesien, lat -7,56, long 109,87), Jawa Tengah, 
 Desa Karanggedang (administrativ by i Indonesien, lat -7,30, long 109,40), Jawa Tengah, 
 Desa Karanggedang (administrativ by i Indonesien, lat -7,66, long 109,59), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar